Виттмунд — город в северо-западной Германии в земле Нижняя Саксония.
 Виттмунд (район) — район в Германии, в земле Нижняя Саксония. Центр района — город Виттмунд.